Osoby o tym nazwisku:
 Berislav Pušić – chorwacki polityk
 Bosiljka Pušić – czarnogórska pisarka i poetka
 Martin Pušić – austriacki piłkarz
 Teodora Pušić – serbska siatkarka